Hjørring Kommune er en kommune i Region Nordjylland med , som ud over Hjørring omfatter byerne Hirtshals, Sindal og Løkken. Kommunen dækker den nordvestlige del af Vendsyssel, grænsende mod Frederikshavn Kommune i øst, Brønderslev Kommune i syd og Jammerbugt Kommune i sydvest. Hjørring er kommunens største by med .

Motorvejen E39 har sit danske udgangspunkt ved færgelejet i Hirtshals, hvorefter den går mod syd gennem kommunen. Fra Hirtshals er der færgeforbindelse til Norge, Island og Færøerne. Vendsysselbanen kommer fra syd mod Hjørring by, hvorefter den går stik mod øst. På Vendsysselbanen har kommunen stationer i Vrå, Hjørring, Sindal og Tolne. Fra Hjørring by er der desuden forbindelse til Hirtshals via lokalbanen Hirtshalsbanen.

Hjørring Kommune opstod ved sammenlægning af kommunerne Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal i 2007.

Politik 
Det første valg i ny Hjørring Kommune fandt sted den 15. november 2005, hvor der blev valgt 31 medlemmer til et sammenlægningsudvalg. Formand for udvalget og senere borgmester Finn Olesen (S), og han fortsatte frem til næste valg. Ved valget i 2009 blev Arne Boelt (S) efter lange forhandlinger valgt som ny borgmester. Der havde i alt været tre kandidater til borgmesterposten ved dette valg, herunder den tidligere borgmester i Hirtshals Kommune Knud Størup (L) og venstrekvinden Susanne Sander. Knud Størup og Lokallisten havde i alt fået fem mandater og var derfor den afgørende stemme, idet der var 14 mandater (Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti) for Susanne Sander og 13 mandater (Socialdemokratiet og SF) for Arne Boelt. I første omgang krævede Knud Størup borgmesterposten, men valgte til sidst at støtte op om Arne Boelt mod at blive viceborgmester.

Ved valget i 2013 gik Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti markant frem, mens Venstre og Lokallisten tabte terræn. Med 10.644 personlige stemmer var Arne Boelt valgets topscorer, hvorfor han blev borgmester med opbakning fra SF, K og Lokallisten.

Frem mod valget i november 2017 har tre borgmesterkandidater meldt sig på banen, herunder Arne Boelt, der genopstiller. Nuværende viceborgmester Daniel Rugholm (K) og Vibeke Haaning (V) stiller op mod Boelt. Senere trak Haaning sig dog som kandidat, da hun fik nyt arbejde.

Valgresultater efter år

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2022

Borgmestre

Største byer

Sogne i Hjørring Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Kirker 
 Hæstrup Kirke (Hæstrup Sogn)
 Sankt Catharinæ Kirke (Hjørring)
 Sankt Olai Kirke (Hjørring)
 Sankt Hans Kirke (Hjørring Kommune)
 Vrejlev Hæstrup Kirke (Poulstrup)
 Tolne Kirke

Kilder 

Kommuner i Region Nordjylland